Sheema (plaats), plaats in Oeganda
 Sheema (district), district in Oeganda